Shelburn ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shelburn (Indiana)
 Shelburn (Louisiana)
 Shelburn (Oregon)
Siehe auch:
 Shelburne
 Shelbourne